Торребруна () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.

Население составляет 1169 человек, плотность населения составляет 51 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 66050. Телефонный код — 0873.

Ссылки